Prasek oder Prášek steht für:

 Prasek, Gemeinde in Tschechien

Personen:
 Justin Václav Prášek (1853–1924), tschechischer Historiker
 Karel Prášek (1868–1932), böhmisch-tschechischer Politiker
 Vincenc Prasek (1843–1912), tschechischer Lehrer und Heimatforscher